Figuratieve kunst - beeldende kunst waarbij herkenbare onderwerpen zijn afgebeeld
Figuratie (muziek) - een (herhalende) rangschikking van noten

Zie ook
Figuur (doorverwijspagina)